Minthé ou Menthé est une nymphe de la mythologie grecque.
 Le mont Minthé dans le Péloponnèse en Grèce, nommé d'après la précédente nymphe selon le géographe antique Strabon.
 Minthé est aussi le nom d'un actuel village grec sur le mont Minthé.